La Copa del Mundo de Rugby 7 de 2026 será la novena edición de la Copa Mundial de Rugby 7 para los hombres y la quinta para las mujeres. 

El torneo se llevará a cabo en 2026 en una sede a determinar.

Elección de la sede 

Se han informado sobre dos uniones interesadas en albergar el torneo para la edición 2026, se espera que la definición sobre la sede elegida se dará a conocer a finales de 2023.

Países interesados

Clasificados

Hombres 
 Los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo de Rugby 7 de 2022 obtuvieron la clasificación directa para la edición 2026.

Mujeres 
 Los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo de Rugby 7 de 2022 obtuvieron la clasificación directa para la edición 2026.

Véase también 

 Copa del Mundo de Rugby 7
 Rugby 7
 World Rugby

Referencias 

2026
Rugby en 2026
Rugby 7